Александр Махов:
 Махов, Александр Евгеньевич (1959—2021) — российский литературовед, доктор филологических наук, профессор РГГУ, ИМЛИ, ведущий научный сотрудник отдела литературоведения ИНИОН РАН.
 Махов, Александр Сергеевич (род. 1977) — российский спортивный деятель и учёный в области адаптивной физической культуры и спорта, доктор педагогических наук.